Io ci sarò – album di Fiordaliso del 1992
 Io ci sarò – singolo degli 883 del 1998
 Io ci sarò – singolo di Piero Pelù del 2000
 Io ci sarò – singolo di Gianluca Capozzi del 2008